«Трагическая неделя»

 Восстание в Каталонии в 1909 году
 Восстание в Аргентине в 1919 году